Bobcat puede referirse a:

 Lince Rojo o Bobcat Lynx rufus, felino.
 Bobcat, marca de equipos de construcción.
 Bobcat, navegador web en modo texto.